Aleksandar Obradović ist der Name folgender Personen:

* Aleksandar Obradović (Komponist) (1927–2001), jugoslawischer Komponist
 Aleksandar Obradović (Schriftsteller) (* 1956), jugoslawischer Schriftsteller und Maler